Кири́лл Зино́вьев:
 Зиновьев, Кирилл Валерьевич (род. 1979) — казахстанский хоккеист.
 Зиновьев, Кирилл Львович (1910—2015) — русский мемуарист. 
 Зиновьев, Кирилл Олегович (род. 1997) — российский хоккеист. Примечания